Das Wort Querschläger bezeichnet:
 Querschläger (Waffentechnik)
 Querschläger (Band), eine Lungauer Mundart-Musikgruppe
 Querschläger (Bergbau) ein Gesteinshauer 
 Die Querschlaeger, eine Gelsenkirchener Rockband

Querschläger ist der Titel der folgenden Filme:
 Kommissarin Heller: Querschläger, dritte Folge der Kriminalfilmreihe Kommissarin Heller
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Querschläger, deutscher Fernsehfilm von Marcus O. Rosenmüller (2011) 
 Tatort: Querschläger, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2019)